Александр Спиридонович Пчёлко (1890—1981) — советский педагог-методист, автор методики преподавания арифметики в начальной школе (1958), ряда учебников математики для начальной школы.

Биография 
Родился в 1890 году в Витебской губернии в семье каменщика. В 1903 году окончил двухклассную учительскую школу, получив профессию учителя грамоты. В 1906 году поступил в учительскую семинарию Полоцка, по окончании которой преподавал в высшем начальном училище города Витебска. 

В 1920 году по приглашению Наркомпроса РСФСР переехал в Москву на должность научного сотрудника. В 1934 году выпустил первую предметную программу по математике для начальной школы. В 1935 году под его авторством совместно с Натальей Поповой издан задачник по арифметике для четвёртых классов, получивший широкое признание, и вошедший в число стабильных учебников для начальной школы; переиздавался в 1938 году. В 1940 году опубликовал «Хрестоматию по методике начальной арифметики», где подвёл итог исследований о русской дореволюционной начальной школе. 

В 1941 году ушёл добровольцем в народное ополчение. В 1944 году защитил кандидатскую диссертацию «Очерки истории развития методики арифметики в XVIII, XIX и начале XX в.» 

Начиная с 1945 года по 1962 год возглавлял сектор начального обучения в НИИ СиМО АПН СССР; с 1946 года по 1960 год был заместителем главного редактора журнала «Начальная школа». В этот период времени выпустил основную работу — «Методику преподавания арифметики в начальной школе» (1958) и создал в соавторстве с Григорием Борисовичем Поляком серию учебников арифметики для начальной школы, по которым в течение 15 лет (1954—1969) обучались миллионы советских школьников (позднее на смену им введены новые учебники Марии Моро).

Похоронен на Введенском кладбище (10 уч.).

Авторы учебников по арифметике
Педагоги СССР
Похороненные на Введенском кладбище